Klausz, keresztnév
 Klausz, családnév